— японский химик. Известен как первооткрыватель так называемой . Почётный профессор Университета Пердью (США). Нобелевский лауреат в области химии за 2010 год.

Биография 
Родился в 1935 году в городе Чанчунь (в то время — столица марионеточного японского государства Маньчжоу-го, в настоящее время принадлежит Китаю). В 1958 году окончил бакалавриат по направлению «Органическая химия» Токийского университета. С 1958 по 1960 годы работал в компании Teijin. Получил степень доктора философии по органической химии в Пенсильванском университете в 1963 году. После получения диплома снова вернулся в компанию Teijin, в которой проработал до 1966 года. Затем переехал в США, где два года работал постдоком у Герберта Брауна в Университете Пердью. В 1968 году получил там же должность ассистент-профессора. В 1972—1979 годах работал в Сиракузском университете, сначала на должности ассистент-профессора, а с 1976 года как доцент-профессор. В 1979 году возвращается в Университет Пердью на должность полного профессора. С 1999 года почётный профессор химии Университета Пердью.

В марте 2018 он и жена пропали без вести, перемещаясь на машине по штату Иллинойс и, вероятно, заблудившись. Нэгиси был обнаружен, его жена погибла.

Научные достижения 
Нэгиси начал свои научные исследования в 1966 году под руководством Герберта Брауна. Первые его работы были посвящены изучению различных  реакций образования углерод-углеродных связей. Через некоторое время учёный пришёл к осознанию того, что необходимо сконцентрироваться на поиске каталитических реакций, ускоряющих синтез.

В 1972 году Нэгиси начал исследования металлорганических реакций, катализируемых переходными металлами. В течение 1976—1978 годов Нэгиси опубликовал порядка 10 работ, описывающих  с участием различных металлорганических веществ, содержащих магний, цинк, бор, алюминий, стронций и цирконий, катализируемых палладием или никелем. Сегодня реакции, которые содержат цинк, алюминий или цирконий, называются реакциями Негиши. За эти открытия Нэгиси был награждён Нобелевской премией по химии 2010 года.

Членство в научных обществах 
 Американское химическое общество (с 1979 года)
 Американская ассоциация содействия развитию науки (1975—1980, 1992—1994)
 Phi Lambda Epsilon (с 1984 года)
  (с 1985 года)
 Sigma Xi (с 1989)
 Иностранный член Национальной академии наук США (2014)

Примечания

Литература 
 R. Van Noorden Clever coupling catalysts lauded by chemistry Nobel  // Nature. — 6.10.2010
 А. Борисова. Нобелевские кросс-сочетания  // Троицкий вариант. — № 64, c. 5, 7 (12.10.2010)

Ссылки 

 Ei-ichi Negishi  на официальном сайте Университета Пердью
 Биография на официальном сайте Университета Пердью
 Curriculum Vitae 
 

Родившиеся в Маньчжоу-го
Химики по алфавиту
Химики XX века
Химики Японии
Химики США
Выпускники Токийского университета
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Японии
Иностранные члены Национальной академии наук США
Преподаватели Сиракузского университета
Преподаватели Университета Пердью
Стипендиаты Гуггенхайма
Почётные доктора Университета Пердью